«Каргополь» — парусный пинк Балтийского флота Российской империи, участник Семилетней войны. Большую часть времени в составе флота пинк использовался в качестве грузового и пассажирского судна, во время войны также участвовал в крейсерских плаваниях для охраны российских транспортных судов в Балтийском море.

Описание корабля 
Один из двух парусных пинков типа «Вологда», строившихся в 1748—1750 годах на Соломбальской верфи (около Архангельска). Длина корабля по сведениям из различных источников составляла 34,75—34,8 м, ширина — 8,5—8,53 м, глубина интрюма — 3,89—3,9 м. Вооружение судна составляли 22 орудия.

История службы 
Пинк «Каргополь» был заложен на Соломбальской верфи  года и после спуска на воду года вошёл в состав Балтийского флота России. Сведений о кораблестроителе, построившем судно, и авторе корабельного чертежа не сохранилось.

С июня по август 1752 года пинк совершил переход из Архангельска в Кронштадт, доставив туда попутно груз леса.  того же года вышел из Кронштадта в Ревель, однако был вынужден вернуться из-за сильных противных ветров. В течение кампании следующего 1753 года использовался для грузовых перевозок между Кронштадтом и Ревелем. В 1754 году доставил материалы для строящихся судов из Кронштадта в Архангельск, а в 1755 году вернулся в Кронштадт.

Принимал участие в Семилетней войне 1756—1763 годов. В 1756 году вновь ушёл из Кронштадта в Архангельск с материалами для строящихся судов на борту, а в 1757 году совершил обратный переход. В кампанию 1759 года с целью охраны транспортных судов Балтийского флота совершал крейсерские плавания между мысом Дагерорт и Пиллау. В кампанию 1760 года состоял на грузовых перевозках между Кронштадтом и Ревелем. В кампанию 1762 года принимал участие в перевозке российских войск и артиллерии из Кольберга и Пиллау в Кронштадт.

В 1764 году пинк подвергся тимберовке в Кронштадте. В мае и июне 1766 года принимал участие в доставке из Любека в Кронштадт немцев-колонистов. В кампании с 1767 по 1772 год использовался для грузовых перевозок между портами Финского залива, в том числе в 1770 году перевозил провизию, лес и другие материалы из Кронштадта в Ревель.

По окончании службы в 1774 году пинк «Каргополь» был разобран.

Командиры корабля 
Командирами пинка «Каргополь» в разное время служили:
 лейтенант  (до августа 1752 года);
 унтер-лейтенант  (с августа 1752 года);
 штурман унтер-офицерского ранга  (1753 год);
 унтер-лейтенант  (1754—1755 годы);
 унтер-лейтенант  (1756—1757 годы);
 Богомолов (1760 год);
 унтер-лейтенант  (1762 год);
 лейтенант  (1766 год);
 лейтенант  (1767 год);
 лейтенант  (1770 год).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 

Пинки
Военные корабли Балтийского флота Российской империи